

Personen

Voornaam of pseudoniem
Wallace (voornaam), een jongensnaam
Walace, Braziliaans voetballer
Stéphane Carpentier, Frans striptekenaar met pseudoniem Wallace
Wallace Beery (1885 – 1949), Amerikaans acteur
Wallace Carothers (1896 – 1937), Amerikaans scheikundige
Wallace Fernando Pereira (1986), Braziliaans voetballer
Wallace Oliveira dos Santos, Braziliaans voetballer
Wallace Reid (1891 – 1923), Amerikaans acteur
Wallace Shawn (1943), Amerikaans acteur, schrijver, stemacteur, toneelschrijver, karakteracteur, scenarioschrijver, filmacteur, televisieacteur en auteur

Achternaam Wallace

Wetenschap 
Alfred Russel Wallace, met Charles Darwin ontdekker van de evolutie, 19e-eeuws Britse natuuronderzoeker, geograaf, antropoloog en bioloog
William Wallace (wiskundige), 18e-eeuws Schots wiskundige

Kunst en cultuur
André Wallace (1947), Engels beeldhouwer
 The Notorious B.I.G. (Christopher Wallace), Amerikaans rapper
Dee Wallace-Stone (1948), Amerikaans actrice
David Foster Wallace, Amerikaans schrijver
Edgar Wallace, Engels schrijver en regisseur
Irving Wallace, Amerikaans schrijver
Lew Wallace (1827 – 1905), Amerikaans schrijver
Richard Wallace, stichter van de museale Wallace Collection
Sippie Wallace (1898 – 1986), Amerikaans blueszangeres en -pianiste
Tommy Lee Wallace, filmmaker

Sport 
Anthony Wallace (1989), Amerikaans voetballer
Ben Wallace (basketballer) (1974), Amerikaans basketballer
Daniel Wallace (1993), Brits zwemmer
Danny Wallace (1964), Engels voetballer
Harold Wallace (1975), voetballer uit Costa Rica
Isabelle Wallace (1996), tennisspeelster in Schotland en Australië
John Wallace (1962), Canadees roeier
Lee Wallace (1987), Schots voetballer
Les Wallace (1962), Schots darter
Rasheed Wallace (1974), Amerikaans basketballer
Ray Wallace (1969), Engels voetballer
Rod Wallace (1969), Engels voetballer
Rodney Wallace (1988), Costa Ricaans voetballer
Rusty Wallace (1956), Amerikaans autocoureur
Tessa Wallace (1993), Australisch zwemster
Torin Yater-Wallace (1995), Amerikaans freestyleskiër

Overige personen
Andy Wallace (doorverwijspagina)
Ben Wallace (politicus), Brits politicus voor de Conservative Party
George Wallace, kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 1968
Henry Wallace (1888), Amerikaanse vicepresident
Ian Wallace (doorverwijspagina)
Sanford Wallace (circa 1968), Amerikaan die zichzelf uitriep tot spamkoning
William Hervey Lamme Wallace (1821 – 1862), Amerikaans jurist en militair
William Wallace, Schotse opstandeling uit de late Middeleeuwen, inspiratie voor de film Braveheart

Aardrijkskunde

Locaties in de Verenigde Staten
Wallace (Californië)
Wallace (Idaho)
Wallace (Indiana)
Wallace (Kansas)
Wallace (Louisiana)
Wallace (Michigan)
Wallace (Missouri)
Wallace (Nebraska)
Wallace (North Carolina)
Wallace (South Dakota)
Wallace County, county in de Amerikaanse staat Kansas
Wallace House (Somerville), historisch woonhuis en militair hoofdkwartier

Elders
Wallace (Nova Scotia)

Overig
Wallace (dialect), dialect van het Indonesisch Bajau, gesproken in Indonesië
Wallace & Gromit, animatiefiguren van Nick Park

Zie ook 
 Wallace Collection (doorverwijspagina)
Wallace Monument, nationaal monument in Schotland
George Wallace (film), Amerikaanse dramafilm uit 1997
Rechte van Wallace, begrip uit de meetkunde
Wallis (doorverwijspagina)